Clarkdale – città della Contea di Yavapai, Arizona (Stati Uniti d'America)
 Clarkdale – microprocessore della Intel